TGA – w medycynie, całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych (od )
 przejściowa amnezja globalna
 TGA – w informatyce, plik zawierający grafikę rastrową (Truevision Targa)
 TGA – termoanaliza różnicowa, jedna z technik laboratoryjnych
 TGA – seria ciągników siodłowych niemieckiej firmy MAN AG